Céline Guillaume, née le  à Aubergenville, est une écrivaine française, poète, danseuse et chorégraphe.

Biographie 
Elle est titulaire d'un Diplôme d’Université « Techniques de l’archéologie en Europe » en archéologie du Moyen Âge. Après 13 années de danse classique au conservatoire à rayonnement régional de Rouen et Versailles, . Néanmoins, elle reprend professionnellement son activité de danseuse en 2014 . Elle explore des univers variés oscillant entre le classique, le néo-classique, le contemporain, les danses historiques (médiévale, renaissance et baroque), le cabaret, la danse intuitive et bien d'autres encore. 

Danseuse, chorégraphe et metteur en scène de sa propre compagnie: Le Lys Blanc.

Spécialisée dans l'écriture fantastique et la féerie, ses récits mêlent l’imaginaire, le monde médiéval, la magie, le surnaturel, l'ésotérisme et le paranormal.

Œuvres

Romans 
Les Sentiers de ma vie, prix du Roman au Concours international arts et lettres de France à Bordeaux en 2008
Le Puits aux marguerites, préfacé par Antonin Malroux,  du Roman au  Concours international littéraire Été 2007 de Mouriès
Elvis Presley, une étoile au firmament (biographie)

Littérature fantastique 
La Perle d’éternité, aux Editions Nuit d'Avril (2004,  du roman au Concours international Arts et Lettres de France en 2006 à Bordeaux, coup de cœur de Patrick Poivre d'Arvor pendant l'émission Place aux livres en octobre 2006)
Le Serment de Cassandra, préfacé par Jean Markale, aux Editions Nuit d'Avril (2006,  au Prix de l'Aiguillon 2006,  du roman au Concours international des éditions Terriciaë 2006 à Mouriès,  du roman fantastique de Biscarrosse en 2007.  Prix Histoires de Romans 2011)
La Litanie des anges, préfacé par Jean Markale, aux Editions Nuit d'Avril (2008,  du roman fantastique de Biscarrosse 2008)
Le Ballet des âmes, préfacé par Mireille Calmel aux Editions du Riez (2010,  Prix du Roman Fantastique de Biscarrosse 2010. Ouvrage nommé pour le Prix Masterton 2011)
 La Perle d’éternité et autres récits fantastiques, préfacé par Édouard Brasey et Jean Markale, (roman réédité suivi de nouvelles dont plusieurs inédites), aux éditions Lokomodo
 La Baronne des Monts-Noirs (Tome ), préfacé par Mireille Calmel aux éditions Terre de Brume (collection Terres Fantastiques)
 Le Mystère du Chêne Brûlé (Tome 2), préfacé par Mireille Calmel aux éditions Terre de Brume (collection Terres Fantastiques)
 L'Elu de l'Océan ( Tome de "Le Chant des Abysses"), préfacé par Pierre Dubois, aux éditions Terre de Brume (collection Terres Fantastiques)
 L'Evangile des Parfaits" (Tome 2 de "Le Chant des Abysses"), préfacé par Bernard Simonay, aux éditions Terre de Brume
 Jusqu'à la Fin des Temps aux éditions Underground (2015, collection Fantastique)
 "Réminiscence" aux éditions Underground (2017, collection Fantastique)
 "Le Ballet des Âmes" aux éditions Underground, nouvelle version (2017, collection Fantastique)
"Saltarello" aux éditions Terre de Brume (2019, préfacé par Mireille Calmel, collection Terres Fantastiques) - Prix du Rotary Club 2019/2020.
"Ad Vitam Aeternam" aux éditions Terre de Brume (Avril 2021, collection Terres Fantastiques).

Nouvelles 
Le Grimoire des ombres, éditions Pietra Liuzzo.
« Ad Vitam Aeternam » (Nouvelle finaliste au Prix Merlin 2010) dans le recueil collectif Les Sombres Romantiques aux éditions du Riez
« Le Mystérieux Chat du Moulin » dans le recueil collectif Sorcières et Sortilèges aux éditions TheBookEditions
« Les Flots du désespoir » dans l'anthologie L'Univers Magique des Fées dirigée par Marc-Louis Questin, aux éditions Trajectoire
« Requiem pour un songe » dans le recueil collectif Le Lamento des Ombres aux éditions du Chat Noir.
« Le Baiser de la lune » dans l'anthologie Ghosts Stories aux éditions Asgard.
 « Viva Amor » dans le recueil collectif Contes du Monde aux éditions du Riez.
 " Le Dragon d'Ambre" dans le recueil collectif " Dames de Lune, fées de Brume" aux éditions du Chat Noir
 " Les danses de Samain" dans le recueil collectif " Saisons Païennes" aux éditions du Chat Noir.
 "Jahia" dans le recueil collectif "Légendes d'Afrique" aux éditions Elenya
 "Je t'appartiens" dans l'anthologie "Légendes Abyssales" aux éditions Mythologica

Poésie

Autres 
 Le tarot des chats, aux éditions Ouest France, en partenariat avec l'illustratrice Séverine Pineaux.
 Le Tarot des Arbres, aux éditions Ouest France.

Créations de La Compagnie Le Lys Blanc :

 Sacramentum
 In Filium
 Fantaisies
 Conjunction

Liens externes

Écrivaine de fantastique et fantasy
Romancière française du XXIe siècle
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Rouen
Naissance en avril 1981
Naissance à Aubergenville
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Versailles